Эгерт () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (род. 1932) — немецкая легкоатлетка, чемпионка ФРГ в эстафетах 4×100 м (1953) и 4×200 м (1954—1956), в беге на 70 м (1954), серебряная медалистка Чемпионата Европы в эстафете 4×400 м (1954).
  (1949—2016) — немецкий химик-кристаллограф, профессор Франкфуртского университета (с 1989), лауреат Литературной премии Фонда химической индустрии (1996).
  (1941—1992) — немецкий политик, депутат Бундестага (1972—1990).

См. также